Paniki (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Paniki (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Paniki (Rjazan) - dorp in de Russische oblast Rjazan
 Paniki (rivier) - zijrivier van Don in de Russische oblast Lipetsk
 Paniki (stortbeek) - stortbeek in de Russische oblast Koersk

 Zie ook
 Paniqui